Bockhorst ist der Name folgender Orte:

 Bockhorst, Gemeinde im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Bockhorst (Elsdorf), Ortsteil der Gemeinde Elsdorf im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Ortsteil des Stadtteils Plönjeshausen, Stadt Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Ortsteil der Hansestadt Stade im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Ortsteil der Gemeinde Sauensiek im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Bockhorst (Oyten), Ortsteil der Gemeinde Oyten im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Bockhorst (Westfalen), Stadtteil von Versmold im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Ortsteil der Gemeinde Hohenwestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Naturschutzgebiet Bockhorst im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Bockhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bockhorst (* 1998), deutsche Fußballtorhüterin
 Heinrich Bockhorst (1886–1970), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Helene Bockhorst (* 1987), deutsche Kabarettistin, Poetry Slammerin und Autorin
 Johann Bockhorst (1604–1668; auch Jan Boeckhorst, genannt Langer Jan), deutscher Maler der Barockzeit